Název Humberk nese více vrcholů:

 Humenský vrch (246 m n. m.), který se dříve nazýval Humberk, stojí u obce Keblice, okres Litoměřice
 Humberk (588 m), vrch u obce Krasonice, okres Jihlava